Хокон Форвальд (родился в 1978 году в Рёйкене) — лидер организации Nordic Strength, основанной в 2019 году. С 2010 по 2019 год он был лидером норвежского отделения Северного движения сопротивления, неонацистского движения в Скандинавии. Он был описан газетой Verdens Gang как один из самых опасных людей в Северной Европе. Форвальд ранее был гитаристом в Myrkskog и Disiplin. Он также был басистом шведской экстремальной метал-группы Dissection, которая была связана с оккультным орденом Храм Чёрного Света.

Примечания